Bubenik bezeichnet

 einen Berg in Sachsen, siehe Bubenik (Berg)

Bubenik ist der Familienname folgender Personen:
 Antonín Bubeník (1913–1995), tschechischer Zoologe 
 Claudia Bubenik (* 1967), deutsche Bibliothekarin, Historikerin
 Gernot Bubenik (* 1942), deutscher Maler in Radierer
 Vít Bubeník (* 1942), Linguist
 Wolfgang Bubenik (* 1981), österreichischer Fußballer